Pode estar à procura de:
 Proton, um tipo de transporte espacial;
 Próton ou Protão, uma partícula atómica;
 O programa espacial Proton e as suas missões: Proton 1, Proton 2.
 Proton, fabricante de veículos asiático.

Desambiguações de topônimos